Édésius ou Édésios est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Édésius d'Alexandrie, martyr et saint chrétien (mort en 306) ;
 Édésios de Cappadoce, philosophe néoplatonicien du .